Horizons en flammes est le titre de plusieurs œuvres :
 Horizons en flammes (Taskforce) , film américain réalisé par Delmer Daves (1949)
 Horizons en flammes (Fire!), téléfilm américain réalisé par Earl Bellamy (1977)